Сент Лоренс има више значења:
 Округ Сент Лоренс (Њујорк)
 Сент Лоренс (Пенсилванија)
 Сент Лоренс (река)